Die Abkürzung ENV oder env steht für:
 Envelope, Englisch für Hüllkurve
 Envelope, Englisch für ein Hüllprotein in der Virushülle
 Environment, Englisch allgemein für Umwelt oder Umgebung
 env (von ), ein Unix-Befehl zum Anzeigen und Ändern von Umgebungsvariablen
 E.N.V., ein ehemaliger französischer Flugzeugmotor- und Automobilhersteller
 Europäischer Normvorschlag, auch Europäische Vornorm, siehe Europäische Norm

ENV